Das Patrozinium des Heiligen Evergislus tragen folgende Kirchengebäude:
 St. Evergislus (Plittersdorf)
 St. Evergislus (Brenig)

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)